Kuchhausen steht für:

 Kuchhausen (Windeck), ein Ortsteil von Windeck
 Kuchhausen (Wuppertal), eine Ortslage in Wuppertal-Cronenberg